Blow in the Wind — третий студийный альбом группы Me First and the Gimme Gimmes, выпущенный в 2001 году на лейбле Fat Wreck Chords.

Альбом полностью состоит из каверов на хиты 1960-х годов. Кавер-версию песни «Different Drum» можно услышать в титрах к фильму «Вышибалы».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Blow in the Wind > Billboard 

Альбомы панк-рока
Альбомы Me First and the Gimme Gimmes
Альбомы Fat Wreck Chords